Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Joseph en référence à saint Joseph :
 la  d’Alameda aux États-Unis ;
 la basilique Saint-Joseph-des-Fins à Annecy en France ;
 la basilique Saint-Joseph de Bardstown aux États-Unis (également ancienne cathédrale) ;
 la  de Flores à Buenos Aires en Argentine ;
 la basilique-cathédrale Saint-Joseph d’Edmonton au Canada ;
 la  d’Elmina au Ghana ;
 la basilique Saint-Joseph-de-Bon-Espoir d’Espaly-Saint-Marcel en France ;
 la basilique Saint-Joseph de Grenoble en France ;
 la basilique Saint-Joseph du Trionfale () à Rome en Italie ;
 la  de San José aux États-Unis ;
 la cathédrale-basilique Saint-Joseph de San José de Mayo en Uruguay ;
 la  de Seregno en Italie ;
 la basilique Saint-Joseph de Webster aux États-Unis.

Autres édifices 
 La  de L’Aquila en Italie est dédiée au même saint mais sous un vocable spécifique.
 La  de Barbacena au Brésil est dédiée au même saint mais sous un autre vocable spécifique.
 La  de Barcelone en Espagne est dédiée à saint Joseph Oriol.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

~
Joseph